Enigheten kan syfta på:

 Centrallaget Enigheten – en centralorganisation grundad 1917 för de svenskspråkiga mejerierna i Finland

Fyra fartyg i svenska flottan
 Enigheten (1696) – ett skepp sjösatt 1696
 Enigheten (1732) – ett skepp sjösatt 1732
 Enigheten (1767) – en fregatt sjösatt 1767
 Enigheten (1769) – en fregatt sjösatt 1769